Office of Architecture in Barcelona, estudi d'arquitectura amb seu a Barcelona
 Observatori Astronòmic de Brera, històric observatori astronòmic fundat al palau Brera de Milà (Itàlia)
 Oriental Air Bridge, aerolínia amb seu a Nagasaki, al Japó